Cannon Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cannon Knob (Kentucky)	
 Cannon Knob (Tennessee)